UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Gane, также известный как UFC Fight Night 186 или UFC Vegas 20 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 27 февраля 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Сирил Ган победил Жаирзиньо Розенстрайка единогласным решением судей. В соглавном бою Магомед Анкалаев победил Никиту Крылова единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
Первоначально в качестве заглавного поединка турнира был запланирован бой в полутяжёлом весе между бывшим претендентом на чемпионский пояс UFC американцем Домиником Рейесом (#3 в рейтинге) и бывшим чемпионом Rizin Fighting Federation в полутяжёлом весе чехом Иржи Прохазкой (#5 в рейтинге).

Изменение заглавного события 
29 января стало известно, что поединок между Рейесом и Прохазкой отменён и будет перенесён на другой турнир из-за нераскрытой травмы Рейеса. В этот же день организаторы приняли решение перенести бой между топовыми тяжеловесами суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком и французом Сирилом Ганом с турнира UFC Fight Night 187, который должен был пройти 13 марта, на это событие и сделать этот поединок новым заглавным событием.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

[*] Максим Гришин не смог уложиться в лимит полутяжёлой весовой категории и заплатит 30% от своего гонорара в пользу соперника;

Результаты турнира 

[**] Рефери снял с Майры Буэно Силва одно очко в первом раунде (держалась за сетку во время приёма против неё, что помешало сопернице перевести её в партер). 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Педру Муньюс vs. Джимми Ривера
 Выступление вечера: Ронни Лоуренс

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
3 февраля после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

См. также 
 2021 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night